Вадим Борисович Кассис (род. 1925, Москва) — советский журналист и писатель, заслуженный работник культуры РСФСР, лауреат премии Союза журналистов СССР. Работал собственным корреспондентом газет «Комсомольская правда» и «Известия» в Китае, Индии и Японии. В соавторстве с Леонидом Колосовым и др. написал несколько книг по истории шпионажа и разведки («За фасадом разведок», «За кулисами диверсий», «Хризантемы у тюремной стены», «Из тайников секретных служб», «Терроризм без маски», «Совершенно секретно»), а также ряд документальных очерков («Трудные дороги», «Хризантемы у тюремной стены», «Мгновение весны»).

Великая Отечественная война застала Кассиса курсантом артиллерийской спецшколы. Он участвовал в обороне Москвы, откуда с боями прошёл путь до Одера в качестве артиллерийского офицера 10-й гвардейской стрелковой дивизии. Был ранен, награждён боевыми орденами и медалями СССР и Польши.

Библиография 
 Кассис В. Б. Восемьдесят дней в Тибете М., 1956
 Кассис В. Б. Свободная юность. М., 1956
 Кассис В. Б. От Гималаев до Ганга. М., 1960
 Кассис В. Б. Там, где небо вечно синее. М., 1960
 Кассис В. Б. За стенами старого форта. М., 1962
 Кассис В. Б. Западное Самоа. М., 1962
 Кассис В. Б. Мальдивы — архипелаг без тайн. М., 1963
 Кассис В. Б. Каучуковый спрут. М., 1964, 1967
 Кассис В. Б. Звезда Мальдивов. М., 1970, 1974
 Кассис В. Б. К востоку от Суэца. М., 1970
 Кассис В. Б. Бахрейн. М., 1974
 Кассис В. Б. Мальчишки с Красной Пресни. Баку, 1975
 Кассис В. Б. Япония без ретуши. М., 1975
 Кассис В. Б. Море начинается с гор. М., 1979
 Кассис В. Б. Камикадзе берет штурвал (По ту сторону) — М.: Советская Россия, 1980
Кассис В. Б. Пекинские оборотни. М., 1980
Кассис В., Лукомский Г. Человечки из страны Деревянной. — М., Детская литература, 1981
 Кассис В. Б. Оружием лжи и диверсий. М., 1983
 Кассис В. Б. Тайна древнего колодца. М., 1985

Ссылки 
 УПК  
 Биография на сайте agentura.ru

Члены Союза журналистов СССР
Писатели СССР